Дик Гу́ннар Ли́дман (; родился 24 января 1967 года в Шеллефтео) — шведский футболист, нападающий. Провёл 2 товарищеских матча за сборную Швеции.

Футбольная карьера

Характеристика 
Селекционер АИКа Стефан Сёдерберг описал Дика Лидмана как «медленного, но компенсирующего это другими качествами. Хороший бомбардир, хорошо играет головой, хорошо принимает мяч».

Игровая карьера 
Воспитанник «Шеллефтео АИК». Перед сезоном-1989 перешёл в «Сундсвалль», выступавший в лиге Аллсвенскан. В сезоне-1989 забил 7 мячей, клуб выбыл из высшей лиги. Через год «Сундсвалль» вернулся в Аллсвенскан. В 1991 году Лидманом интересовался цюрихский «Грассхоппер», но Лидман получил травму колена, и переход не состоялся. Из-за травм Лидман пропустил много матчей в 1991 году.

В ноябре 1991 года подписал контракт со стокгольмским АИКом, но сумму перехода клубы согласовали только весной 1992 года. Дебютировал за АИК 5 апреля 1992 года в игре первого тура чемпионата-1992 против «Вестра Фрёлунда». Первый гол за АИК забил в следующем матче, 12 апреля против «Норрчёпинга». В 1992 году АИК стал чемпионом Швеции, впервые за 55 лет. Лидман забил 6 мячей и занял лишь четвёртое место в списке бомбардиров команды.

Чемпионат-1993 стал самым результативным в карьере Лидмана, забившего 16 мячей. 15 сентября 1993 года забил свой первый еврокубковый гол, в игре первого круга Лиги чемпионов против чешского клуба «Спарта» из Праги. Свой второй и последний еврокубковый гол забил 27 сентября 1994 года в матче первого круга Кубка УЕФА против другого пражского клуба, «Славии». В чемпионате-1994 забил 14 мячей.

В ноябре 1994 года Лидман согласовал контракт сроком на 2,5 года со «Спартой», и клубам оставалось договориться между собой. «Спарта» через агента предложила АИКу 1,2 млн шведских крон, АИК отверг столь несерьёзное предложение, более выгодного предложения не последовало. В январе 1995 года Лидман подписал новый контракт с АИКом сроком на 3 года.

24 мая 1995 года Томми Свенссон впервые вызвал 28-летнего Дика Лидмана в сборную Швеции на товарищеский турнир, состоявшийся в Англии (стране-хозяйке чемпионата Европы 1996) в июне 1995 года. 2 матча этого турнира, 4 июня с Бразилией и 8 июня с Англией, стали единственными играми Лидмана за сборную. После этого Томми Свенссон не вызывал Лидмана в сборную.

В чемпионате-1995 Лидман забил 7 мячей. 13 ноября 1995 года Лидмана взяла в аренду на 3 матча до конца года «Славия». В октябре 1995 года Лидман отказался от аналогичного предложения швейцарского клуба «Лозанна». Лидман дебютировал в зарубежном футболе 17 ноября 1995 года в игре чешского чемпионата против «Брно», выйдя на замену и отдав голевую передачу Йиржи Новотному. В январе 1996 года «Славия» хотела вновь взять Лидмана в аренду, но не смогла договориться с АИКом. В Кубке обладателей кубков 1996/97 АИК дошёл до четвертьфинала, где по сумме двух матчей проиграл «Барселоне». В обеих играх против «Барселоны» Лидман вышел на замену, а все предыдущие матчи пропустил из-за травм.

27 сентября 1997 года объявил о вынужденном завершении игровой карьеры из-за очередной тяжёлой травмы колена.

Карьера руководителя 
В 1998—2003 годах занимал различные должности в руководстве АИКа: заместителя главного исполнительного директора, спортивного директора, руководителя по связям с общественностью, технического директора. 26 ноября 2002 года на конференции руководителей клубов Аллсвенскан и Суперэттан упал в обморок, после чего был госпитализирован. На следующий день был выписан из больницы, но следующие несколько месяцев был на больничном. 7 апреля 2003 года Дик Лидман объявил об уходе из АИКа.

Владел 700 акциями АО АИК.

Нефутбольная карьера 
В 1989—1991 годах работал в компании «Skanska» на офисной должности. С 2003 года возглавлял собственную фирму.

Семья 
Женат, жену зовут Паула, у них 3 детей: дочери Лиса (родилась в 1992 году) и Мимми (родилась в 2003 году) и сын Виллиам (родился в 1994 году).

Достижения 
 Чемпион Швеции 1992
 Обладатель Кубка Швеции (дважды): 1995/96, 1996/97
 Чемпион Чехии 1995/96

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Сундсвалль»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Славия» Прага